Název Kvasejovice mají dvě sídla:
 Kvasejovice (Sedlec-Prčice), část města Sedlec-Prčice v okrese Příbram (dříve v okrese Benešov)
 Kvasejovice (Přehořov), část obce Přehořov v okrese Tábor